Název Rešov má více sídel:
 Rešov (Hostěrádky-Rešov), vesnice, součást obce Hostěrádky-Rešov v okrese Vyškov
 Rešov (Horní Město), část obce Horní Město v okrese Bruntál
 Rešov (okres Bardejov) – obec v okrese Bardejov
podobný název:
 Řešov, město v Polsku